Osiedle Chemik w Gorzowie Wielkopolskim
 Osiedle Chemik w Policach
 Osiedle Chemik w Siemianowicach Śląskich

Zobacz też 
 Osiedle Chemików w Oświęcimiu

Chemik